Åkersholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Åkersholmen, Borgå, Nyland, 
 Åkersholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Åkerholmen

Robotskapade Finlandförgreningar